Le nom Ankiliabo peut faire référence à :
 Ankiliabo (Manja), une commune malgache dans le sud-ouest de la région du Menabe ;
 Ankiliabo (Ampanihy), une commune malgache dans le sud-est de la région Atsimo-Andrefana.